Калкан ( — щит (круглой формы) — за круглость озера) — озеро на Южном Урале. Туристическая достопримечательность, в 18-19 вв. центр добычи яшмы. Находится в Учалинском районе Башкортостана, возле деревни Калканово, в 10 км к северо-западу от города Учалы.

С западной стороны над озером возвышается одноимённая гора высотой 683,2 м (Калкан-Таш, Калкан, местное название — Пилотка). С востока в озеро вдаётся полуостров, находящийся ровно посередине озера. Площадь поверхности — 1,72 км². Высота над уровнем моря — 511,4 м.  

Озеро имеет тектоническое происхождение, образовано в породах ордовика (серпентинизированные дуниты).

Берега озера покрыты красивым лесом — сосна, лиственница, берёза. В озере водятся рыбы карась, окунь, плотва, карп, судак, лещ, толстолобик, белый амур.

Места возле Калкана славятся выходами яшмы. В Государственном Эрмитаже выставлена самая большая по диаметру ваза, сделанная из калканской яшмы — экспонат, Всемирной выставки в Париже 1867 года.

У озера находится здание Калкановской паровой мельницы.

Проводятся праздник Сабантуй, туристические слёты, фестиваль авторской песни. Здесь расположена база отдыха ОАО «Учалинский ГОК» им В. Терешковой, спортивный лагерь.

Легенды 

С давних времён в этих местах мыли и золото. И с этим фактом связана одна из легенд Калкана. Рассказывает она, что когда-то жили два брата, и была у них на озере драга, что промывала золотоносный песок. Решил одни из братьев погубить второго и золото все присвоить себе. Тогда он запер брата на драге и пробил отверстие в дне. Драга затонула и со временем превратилась в остров. Так он и стоит посреди озера, напоминая нам о человеческой алчности.

Происхождение названия 
Пётр Рычков в книге «Топография Оренбургская» пишет, что слово Калкан возникло от башкирского «калган» (оставшийся, крайний за Уралом):

Яикъ вершину имьетъ за Уралскими горами на Сибирской дорогъ, въ Купаканской волости, изъ горы называемой Калганъ Тау, что значитъ: Крайняя или Остальная гора въ Уралъ <…> Сія река изстари разделяетъ Башкирцовъ съ Киргисъ Кайсаками.

Примечания 

Бассейн Урала
Озёра Учалинского района